Stolen Life — четвертий міні-альбом шведського мелодійного дез-метал гурту Arch Enemy. Реліз альбому відбувся 25 лютого 2015 року під лейблом Century Media Records.

Список пісень

Посилання 
 Stolen Life  на Encyclopaedia Metallum. 

Альбоми Arch Enemy